Kostzenberg ist der Name von:
 Heinrich Wilhelm August Kotzenberg (1813–1881), deutscher Schriftsteller, Dichter und Archivar
 Karl Kotzenberg (1866–1940), deutscher Kaufmann und Mäzen 
 Wilhelm Kotzenberg (1873–1940), deutscher Chirurg